Indo-Iraanse talen, een groep talen binnen de Indo-Europese taalfamilie
Indo-Iraanse volkeren, volkeren die deze talen spreken